Аполония может означать:

 Аполония (Сифнос) — деревня на Сифносе.
 Аполония (футбольный клуб) — албанский футбольный клуб.
 Аполония, Тьягу (род. 1986) — португальский игрок в настольный теннис.